In Our Time (verhalenbundel), een verzameling van korte verhalen geschreven door Ernest Hemingway uit 1925
In Our Time (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1944 onder regie van Vincent Sherman